Стив Роуч () (родился в 1955 г. в Ла-Меса, Калифорния) — американский композитор, пионер эмбиента. Его основное направление — это абстрактные мелодии без ритма (beatless), но он также создал немало ритмических, трансовых и трибально-этнических произведений. Некоторые записи состоят исключительно из синтезаторной музыки, в то время как другие включают в себя эксперименты с гитарой или даже содержат этнические элементы. Выпуск первого альбома в 1982 запустил нескончаемую волну релизов. Он одним из первых применил диджериду в эмбиенте и учился на нём играть в течение многих путешествий по Австралии в 80-х. В дальнейшем Роуч работал с мексиканским музыкантом Хорхе Реесом (Jorge Reyes), что впоследствии привело к созданию уникального стиля — «трайбл-эмбиент» (tribal-ambient). Умение Роуча создавать органические, замедляющие время абстракции достигло наивысшей точки в 2003 году с выпуском 4-х дискового опуса Mystic Chords & Sacred Spaces. Позже он продолжил совершенствование этого стиля в серии альбомов Immersion. Альбомы Possible Planet и New Life Dreaming возвращают то открытое, дышащее звучание, которое впервые можно было услышать на Structures From Silence и Dreamtime Return, двух ориентирах жанров New Age и Ambient.

Дискография 
 Moebius, 1979.
 Now, Fortuna, 1982.
 Traveler, Domino, 1983.
 Structures from Silence, Fortuna, 1984.
 Quiet Music 1 (cassette), Fortuna, 1986.
 Empetus, Fortuna, 1986.
 Quiet Music 2 (cassette), Fortuna, 1986.
 Quiet Music 3 (cassette), Fortuna, 1986.
 Western Spaces (with Kevin Braheny), Fortuna, 1987.
 The Leaving Time (with Michael Shrieve), Novus, 1988.
 Quiet Music, Fortuna, 1988.
 Dreamtime Return (2 discs), Fortuna, 1988.
 Stormwarning, Soundquest, Oct. 5 1989. (Live)
 Desert Solitaire (with Michael Stearns and Kevin Braheny), Fortuna, 1989.
 Strata (with Robert Rich), Hearts of Space, 1990.
 Australia: Sound of the Earth (with David Hudson and Sarah Hopkins), Fortuna, 1990.
 Forgotten Gods (with Jorge Reyes & Suso Saiz as Suspended Memories), Grabaciones Lejos Del Paraiso, 1992.
 World's Edge (2 discs), Fortuna, 1992.
 Now / Traveler, Fortuna, 1992.
 Soma (with Robert Rich), Hearts of Space, 1992.
 The Lost Pieces (compilation), Rubicon, 1993.
 Ritual Ground (with Elmar Schulte), Silent Records, 1993.
 Origins, Fortuna, 1993.
 The Dream Circle, Soundquest, 1994.
 Earth Island (with Jorge Reyes & Suso Saiz as Suspended Memories), Hearts of Space, 1994.
 Artifacts, Fortuna, 1994.
 The Dreamer Descends (3-inch CD), Amplexus, 1995.
 Kiva (with Michael Stearns and Ron Sunsinger), Fathom, 1995.
 Well of Souls (2 discs), (with Vidna Obmana), Projekt, 1995.
 The Magnificent Void, Fathom, 1996.
 Halcyon Days (with Stephen Kent and Kenneth Newby), Fathom, 1996.
 Cavern of Sirens (with Vidna Obmana), Projekt, 1997.
 On This Planet, Fathom, 1997.
 Slow Heat, Timeroom Editions, 1998.
 Dust to Dust (with Roger King), Projekt, 1998.
 Truth & Beauty: The Lost Pieces Volume Two (compilation), Timeroom Editions, 1999.
 Atmospheric Conditions, Timeroom Editions, 1999.
 Ascension of Shadows (3 discs), (with Vidna Obmana), 1999.
 Dreaming… Now, Then: A Retrospective 1982—1997 (2 discs), (compilation), Fortuna, 1999.
 Body Electric (with Vir Unis), Projekt, 1999.
 Quiet Music: Complete Edition (2 discs), Fortuna, 1999.
 Light Fantastic, Fathom, 1999.
 Vine ~ Bark & Spore (with Jorge Reyes), Timeroom Editions, 2000.
 Early Man (2 discs), Manifold, 2000.
 Circles & Artifacts (with Vidna Obmana), The Contemporary Harmonic, 2000.
 Live Archive (live), (with Vidna Obmana), Groove Unlimited, 2000.
 Midnight Moon, Projekt, 2000.
 The Serpent's Lair (2 discs), (with Byron Metcalf), Projekt, 2000.
 Prayers to the Protector (with Thupten Pema Lama), Fortuna, 2000.
 Blood Machine (with Vir Unis), Green House Music, 2001.
 Time of the Earth, Projekt, 2001.
 Core, Timeroom Editions, 2001.
 Streams & Currents, Projekt, 2001.
 Pure Flow: Timeroom Editions Collection 1 (compilation), Timeroom Editions, 2001.
 InnerZone (with Vidna Obmana), Projekt, 2002.
 Trance Spirits (with Jeffrey Fayman, Robert Fripp & Momodou Kah), Projekt, 2002.
 Day Out of Time (compilation), Timeroom Editions, 2002.
 Darkest Before Dawn, Timeroom Editions, 2002.
 All is Now (live), (2 discs), Timeroom Editions, 2002.
 Mystic Chords & Sacred Spaces (4 discs), Projekt, 2003.
 Space and Time: An Introduction to the Soundworlds of Steve Roach (compilation), Projekt, 2003.
 Texture Maps: The Lost Pieces Vol. 3, Timeroom Editions, 2003.
 Life Sequence, Timeroom Editions, 2003.
 Spirit Dome (with Vidna Obmana), Projekt, 2004.
 Fever Dreams, Projekt, 2004.
 Mantram (with Byron Metcalf and Mark Seeling), Projekt, 2004.
 Holding the Space: Fever Dreams II, Timeroom Editions, 2004.
 Places Beyond: The Lost Pieces Vol. 4, Timeroom Editions, 2004.
 Possible Planet, Timeroom Editions, 2005.
 New Life Dreaming, Timeroom Editions, 2005.
 Immersion: One, Projekt, 2006.
 Terraform (with Loren Nerell), Soleilmoon 2006.
 Proof Positive, Timeroom Editions, 2006.
 Kairos: The Meeting of Time and Destiny (DVD + CD), Timeroom Visions, 2006.
 Storm Surge: Steve Roach Live at NEARfest, NEARfest Records, 2006.
 Immersion: Two, Projekt, 2006.
 Immersion: Three Projekt, 2007
 Fever Dreams III, 2007
 Arc of Passion, 2007
 A Deeper Silence, 2008
 Sigh Of Ages, 2010
 The Road Eternal (with Erik Wøllo), Projekt, 2011.

Ссылки 
 http://www.steveroach.com
 http://www.discogs.com/artist/Steve+Roach
  Steve Roach genre music promo, streamed 24/7, ambient music internet radio
 (Steve Roach Interview Profile) from Radio Program Echoes)

Композиторы США
Персоналии по алфавиту